Bosniak(e) steht für:

 Eine Volksgruppe/Ethnie:
 historisch als Name für alle Einwohner von Bosnien und Herzegowina (vor den osmanischen Eroberungen wurden alle Bewohner Bosniens als Bosniaken bezeichnet, ungeachtet ihrer Religion, siehe auch Bosnier)
 heutzutage ein Angehöriger einer südosteuropäischen Ethnie, siehe Bosniaken
 ein slawischer Muslim (frühere Bezeichnung, die im ehemaligen Jugoslawien verwendet wurde)

 Eine militärische Einheit:
 ein Angehöriger der k.u.k. Bosnisch-Hercegovinischen Infanterie
 ein polnischer Armeereiter, siehe Bosniak (Lanzenreiter)
 ein preußischer Lanzenreiter des 18. Jahrhunderts, siehe ebenfalls Bosniak (Lanzenreiter)

 Sonstiges:
 eine Kleinpferdrasse, siehe Bosniak (Pferd)
 im österreichischen Sprachgebrauch ein kleines Schwarzbrot
 ein Klassifikationssystem für Nierenzysten (Bosniak I–IV)

Siehe auch:
 Posniak
 Bošnjak
 Pozniak